Libo kan syfta på:

 Libo, Qiannan – härad i Guizhou-provinsen i sydvästra Kina
 Lucius Scribonius Libo – namn som burits av flera romare: